Смирново — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Смирново — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Смирново — село в Заринском районе Алтайского края.
 Смирново — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.
 Смирново — село в Далматовском районе Курганской области.
 Смирново — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Смирново — село в Гагинском районе Нижегородской области.
 Смирново — село в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Смирново — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Смирново — село в Шатковском районе Нижегородской области.
 Смирново — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Смирново — посёлок в составе города Ижевск Удмуртии.
 Смирново — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.

Украина 
 Смирново — село в Бильмакском районе Запорожской области.

См. также 
Сарт-Смирново
Смирнова
 Смирнов
 Смирновка
 Смирновский